Widnokrąg – granica widoczności w płaszczyźnie horyzontu
 Widnokrąg (powieść) – powieść Wiesława Myśliwskiego